La Dame, une nouvelle d'Anton Tchekhov, parue en 1883.
 La Dame, un roman de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, paru en 2021.